Fruitvale Station est un film dramatique américain sorti en 2013
 Fruitvale est une ville du Texas
 Fruitvale est une ville de Colombie-Britannique